Emory ist der Name mehrerer

Personen:
 Emory (Musiker), ein deutscher Sänger ghanaischer Abstammung
 Ed Emory († 2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Kenneth Pike Emory (1897–1992), US-amerikanischer Anthropologe und Kurator des Bernice P. Bishop Museum in Honolulu
 Sonny Emory (* 1962), US-amerikanischer Schlagzeuger und Honorarprofessor an der Georgia State University für angewandte Schlaginstrumente
 William Hemsley Emory (1811–1887), US-amerikanischer Militär und Geodät

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emory (Alabama), im Choctaw County
 Emory (Georgia), im DeKalb County
 Emory (Mississippi), im Holmes County
 Emory (Montana), im Golden Valley County – nicht mehr existent
 Emory (South Carolina), im Saluda County
 Emory (Tennessee), im Morgan County – nicht mehr existent
 Emory (Texas), im Rains County
 Emory (Utah), im Summit County
 Emory (Virginia), im Washington County
 Emory Corner, im York County, Maine
 Emory Gap, im Roane County, Tennessee
 Emory Grove, im Baltimore County, Maryland
 Emory Highlands, im DeKalb County, Georgia
 Emory Hills, im Anderson County, Tennessee
 Emory Valley, im Anderson County, Tennessee

Sonstiges:

 Emory Creek Provincial Park, Nationalpark in Columbia, Kanada
 Emory Peak, Berggipfel in Texas, USA
 Little Emory River, Fluss in Tennessee, USA
 Emory University
 Emory Gap Branch, Fließgewässer im Morgan County, Tennessee
 Emory River, Fließgewässer im Roane County, Tennessee

im NRHP aufgelistete Objekte:
 Emory and Henry College, in Emory, Virginia, ID-Nr. 85003695
 Emory Grove Historic District, in Decatur, Georgia, ID-Nr. 00000300
 Emory Place Historic District, in Knoxville, Tennessee, ID-Nr. 94001259
 Emory School, in Cedarville, Alabama, ID-Nr. 98000109
 Emory University District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 75002071
 Emory-Blakeman-Penick House, in Greensburg, Kentucky, ID-Nr. 84001509

Siehe auch:
 Emory Branch
 Emory Creek
 Emery